Sezóna 1998/1999 Poháru vítězů pohárů byla 39. a zároveň posledním ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým SS Lazio. Poslední branku v historii Poháru vítězů pohárů vstřelil Pavel Nedvěd. Vítězové národních pohárů jednotlivých zemí se od další sezóny účastnili Poháru UEFA.

Předkolo

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 1998-99 competition at UEFA website
 results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v Evropě v roce 1998
Fotbal v Evropě v roce 1999